Marnixkade (Amsterdam)
Marnixkade (Maassluis)